Penryn – słowo w języku kornwalijskim oznaczające przylądek. 
 Penryn – miasto w Kornwalii
 Penryn – stacja kolejowa w powyższym mieście
 Penryn – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Penryn – procesor firmy Intel

Zobacz też 
 Penrhyn